Gawrilowa ist der Familienname folgender Personen:

 Daria Gavrilova (* 1994), russisch-australische Tennisspielerin
 Julija Petrowna Gawrilowa (* 1989), russische Säbelfechterin
 Ija Wiktorowna Gawrilowa (* 1987), russische Eishockeyspielerin